Тупунга́то — активный вулкан. Высота 6565 м.

Гора возникла при столкновении тектонических плит Наска и Южно-Американской, на границе Чили и Аргентины, к Востоку от г. Сантьяго.

Расположена в центральной части Анд (Главная Кордильера) на территории Аргентины. Ограничена горными хребтами Валье-де-лас-Вакас на севере и востоке и Валье-де-лос-Орконес-Инфериор на юге и западе.

См. также 
 Невадо-Трес-Крусес

Примечания

Ссылки 
 
 
 История крушения самолета Star Dust на горе
 

Потухшие вулканы
Горы Аргентины
Вулканы Аргентины
Вулканы Чили
Стратовулканы Чили
Стратовулканы
География Столичной области (Чили)
География провинции Мендоса